Kravany désigne plusieurs lieux.

Slovaquie 
 Kravany (district de Trebišov)
 Kravany (district de Poprad)

Homonymie de toponyme